Marcos hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Marcos, nombre propio;
 Marcos (usurpador), del Imperio griego;
 Marcos de Ostia, papa;
 Marcos el Evangelista, obispo de la Iglesia de Alejandría;
Marcos Falcón Briceño, diplomático y político venezolano;
Marcos Pérez Jiménez, presidente de Venezuela entre 1952 y 1958;

Como apellido
 Ángel Marcos, fotógrafo español;
 Imelda Marcos, primera dama filipina;
 Rubén Marcos, futbolista chileno;

Literatura
 Marcos (Editorial Maga), serie de historietas de 1958 de la editorial valenciana Maga;

Lugares 
 Marcos de Ilocos, municipio filipino en la provincia de Ilocos Norte;
 Marcos Juárez, población argentina.
 Marcos Paz (desambiguación)
Plaza de San Marcos,población Italiana.